Ahti Pekkala (1924–2014), homme politique (Parti du centre)
 Eino Pekkala (1887–1956), homme politique (SKDL)
 Ilkka Pekkala (né en 1955), sauteur à la perche
 Janne Pekkala (née en 1965 ou 1966), une chef cuisinier
 Jose Pekkala (né en 1962), joueur de hockey
 Jukka Pekkala (né en 1957), sauteur à la perche,
 Jussi Pekkala (né en 1974), joueur de hockey
 Kaarle Pekkala (1919-2000), tireur au pistolet
 Leo Pekkala (1896–1918), influenceur du mouvement ouvrier
 Mary Pekkala (1889–1975), militante civique
 Mauno Pekkala (1890–1952), homme politique (SKDL), Premier ministre de Finlande
 Olli Pekkala (né en 1987), sauteur à ski finlandais ;
 Rauni Pekkala (né en 1942), chanteur
 Salme Pekkala-Dutt (1888–1964), homme politique communiste né en Estonie
 Sami Pekkala (né en 1995), joueur de hockey
 Sari Pekkala Kerr, économiste
 Tomi Pekkala (né en 1988), joueur de hockey
 Vilho Pekkala (1898–1974), lutteur et médaillé olympique
 Virpi Pekkala (né en 1945), artiste plasticien.